Valencinia är ett släkte av slemmaskar. Valencinia ingår i familjen Valenciniidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Slemmaskar
Valencinia